Ливерани () — итальянская фамилия.

 Ливерани, Доменико (1805—1877) — итальянский кларнетист.
 Ливерани, Фабио (род. 1976) — итальянский футболист и футбольный тренер.